

Patronyme

 Cyrus Patschke, (1888-1951), pilote automobile américain ;
 Steve Patschke, auteur américain, connu de son livre .